Orme – corso d'acqua della Toscana
 Orme – gruppo di rock progressivo italiano
 Orme – album del 1990 del succitato gruppo
 Orme – comune degli Stati Uniti in Tennessee

Pagine correlate 
 Le Orme (disambigua)